Felip I de Castella, rei consort de Castella amb Joana I (1504-1506)
 Felip IV de França, rei de França (1285-1314) i Navarra (1284-1305)